Летелье́р () — испанская фамилия. Известные носители:

 Летельер, Орландо (1932—1976) — чилийский экономист и дипломат.
 Летельер Льона, Альфонсо (1912—2007) — чилийский композитор и педагог.
 Ривера Летельер, Эрнан (род. 1950) — чилийский писатель и поэт.

См. также 
 Летелье